Wang Qiang (; ur. 23 kwietnia 1993 w Shuangfeng) – chiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Wang Qiang pojawił się w 28 grudnia 2010 roku, podczas zawodów rangi "FIS Race" w chińskiej miejscowości Xiwuqi, gdzie zajął 19. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 24 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie zajął 112. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 14 grudnia 2019 roku w Davos, plasując się na 25. miejscu. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanął 3 marca 2022 roku w Drammen, kończąc rywalizację w sprincie klasykiem na drugiej pozycji. Rozdzielił tam dwóch Franczów: Richarda Jouve'a i Lucasa Chanavata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2019: 9.

Miejsca na podium

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993